Onderdistrict in Indonesië
 Kalibaru (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Banyuwangi in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Kalibaru (Pakuhaji), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Kalibaru (Cilodong), een plaats in het bestuurlijke gebied Depok in de provincie West-Java
 Kalibaru (Pasirkuda), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Kalibaru (Tengah Tani), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java
Station in Indonesië
 Station Kalibaru, een spoorwegstation in de provincie Oost-Java